Малашково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малашково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Малашково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Малашково — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Малашково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
Малашково — исчезнувшая деревня в Торопецком районе Тверской области